Gaëtan Cantamessi est un joueur français de volley-ball né le  à Saint-Lô (Manche). Il mesure  et joue passeur.

Palmarès

Article connexe

Liens externes 
 

Joueur français de volley-ball
Joueur du Nice Volley-ball
Joueur du Chaumont Volley-Ball 52
Naissance en novembre 1982
Naissance à Saint-Lô